Бураков — русская фамилия; возможно, происходит от профессионального прозвища Бурак, а также другого значения Бурак (буряк) — свёкла.

Известные носители 
 Бураков, Александр Сергеевич (род. 1987) — российский футболист.
 Бураков, Александр Пантелеевич (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Бураков, Андрей Сергеевич (род. 1988) — российский пловец в ластах.
 Бураков, Василий Николаевич (1915—2004) — Герой Советского Союза.
 
 
 Бураков, Григорий Ефимович (1927—1974) — Герой Социалистического Труда.
 Бураков, Евгений Николаевич (?—1900) — лейтенант, артиллерийский офицер канонерской лодки «Кореец».
 Бураков, Иван Ефимович (1888—1952) — бригадир слесарей депо Москва-Сортировочная; один из организаторов первого субботника.
 Бураков, Пантелей Андреевич (1910—1998) — полный кавалер ордена Славы.
 Бураков, Пётр Герасимович (1905—199.) — советский инженер, разработчик боеприпасов.
 Бураков, Сергей Викторович (род. 1963) — советский и российский футболист.
 Бураков, Сергей Дмитриевич (род. 1970) — Герой Российской Федерации.
 Бураков, Фома Алексеевич (1913—1948) — полный кавалер ордена Славы.
 Бураков, Юрий Николаевич (1922—1994) — кадровый военный, инженер, краевед и художник.

См. также 
 Лейтенант Бураков — название двух кораблей Российского Императорского флота.
 Бураковский — фамилия, населённый пункт.
 Бурачков
 Улица Буракова

Примечания